Bolena (o Boleyn), originalmente «Bullen», puede referirse a:

Ana Bolena, reina consorte de Inglaterra, segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra;
María Bolena, hermana mayor de la anterior;
Jorge Bolena hermano de las anteriores;
Tomás Bolena, diplomático y político inglés, padre de María, Ana y Jorge;
Geoffrey Boleyn, Lord Mayor de Londres.

En las artes
Ana Bolena, ópera compuesta por Gaetano Donizetti basada en la vida de Ana Bolena;
La otra Bolena, novela histórica de Philippa Gregory basada en la vida de María Bolena;
Las hermanas Bolena, película dirigida por Justin Chadwick basada en la novela anterior.

Otras acepciones
Boleyn Ground, estadio de fútbol en Londres del West Ham United F.C.